Сергей Цой: Цой, Сергей Бонхович (1913—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Цой, Сергей Петрович (род. 1957) — российский политик, журналист, топ-менеджер, государственный служащий.